.xht steht für:
 Extensible Hypertext Markup Language, Dateiendung einer Programmiersprache

xht steht für:
 Cross-Harbour Tunnel (XHT), ein Unterwassertunnel in Hongkong
 Hattische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung